Глен Моранж, «Глен Моранж» (колишня назва «Царське Село») — український рок-гурт, що виконує музику в стилі альтернативний рок, поп-рок, пост-панк.
 Моранж, Мора́нж (фр. Morhange) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель.